Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Litwin-Sobańska – polska aktorka kabaretowa
 Franciszek Litwin – polski lekarz i polityk, minister zdrowia w Rządzie Tymczasowym RP i TRJN (1945–1947)
 Henryk Litwin – polski historyk i dyplomata, ambasador na Ukrainie
 Joanna Litwin – polska aktorka teatralna i filmowa
 Jolanta Litwin – polska aktorka i śpiewaczka
 Katarzyna Litwin – polska aktorka filmowa i teatralna.
 Krzysztof Litwin – polski aktor, grafik, malarz
 Wiktoria Litwin – polska aktorka

Zobacz też 
 Litwini – bałtycka grupa etniczna
 Litwini w Polsce – mniejszość narodowa w Polsce
 Litwini w znaczeniu historycznym
 Litwinki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica 
 Litwinki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica